Ez a lista azokat az FC Barcelona labdarúgókat tartalmazza, akik legalább 100 mérkőzésen léptek pályára (vannak olyan játékosok, akik nem léptek pályára legalább százszor, de ők is felkerültek a listára, mert híresek).

A játékosok

A klub csapatkapitányai 
 

Klubcsapatok játékosainak listái